Kucharski ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Kucharski, britischer Epidemiologe und Modellierer
 Alexander Kucharski (1741–1819), polnischer Porträtmaler
 Cezary Kucharski (* 1972), polnischer Fußballspieler
 Dawid Kucharski (* 1984), polnischer Fußballspieler
 Heinz Kucharski (1919–2000), deutscher Angehöriger der Weißen Rose

 Kazimierz Kucharski (1909–1995), polnischer Mittelstreckenläufer und Sprinter
 Leszek Kucharski (* 1959), polnischer Tischtennisspieler
 Rolf Kucharski (1948–2007), deutscher Fußballspieler
 Rosa Maria Kucharski i Gonzàlez (1929–2006), katalanische Pianistin und Musikpädagogin
 Tomasz Kucharski (* 1974), polnischer Ruderer
 Walter Kucharski (1887–1958), deutscher Maschinenbauingenieur, Bauingenieur, Hochschullehrer und Rektor